Щипавка (Cobitis) — палеарктичний рід риб родини в'юнових (Cobitidae). Типовим видом цього роду є щипавка звичайна (C. taenia), яка є дуже поширеною у помірній зоні Європи та Західного Сибіру. Частина представників роду, особливо поширені на півдні ареалу Cobitis, виділені до окремого роду — Золотиста щипавка (Sabanejewia).
Систематика роду, враховуючи результати сучасних наукових досліджень із залученням генетичних методів, вивчена недостатньо. Зокрема, типовий вид цього роду щипавка звичайна (C. taenia) включає також комплекс поліплоїдних форм. У роді багато видів-двійників, які достовірно не відрізняються за зовнішньо-морфологічними ознаками, а лише на генетичному рівні.

Види 
Виділяють 70 підтверджених видів у цьому роді:
 Cobitis albicoloris Chichkoff, 1932
 Cobitis arachthosensis Economidis & Nalbant, 1996
 Cobitis bilineata Canestrini, 1865
 Cobitis bilseli Battalgil, 1942
 Cobitis biwae D. S. Jordan & Snyder, 1901
 Cobitis calderoni Băcescu, 1962
 Cobitis choii I. S. Kim & Y. M. Son, 1984
 Cobitis conspersa Cantoni, 1882
 Cobitis dalmatina S. L. Karaman, 1928
 Cobitis dolichorhynchus Nichols, 1918
 Cobitis elazigensis Coad & Sarieyyüpoglu, 1988
 Cobitis elongata Heckel & Kner, 1858
 Cobitis elongatoides Băcescu & R. Mayer, 1969
 Cobitis evreni Erk'akan, Özeren & Nalbant, 2008
 Cobitis fahirae Erk'akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
 Cobitis faridpaki Mousavi-Sabet, Vasil'eva, Vatandoust & Victor P. Vasil'ev, 2011
 Cobitis granoei Rendahl, 1935
 Cobitis hangkugensis I. S. Kim, J. Y. Park, Y. M. Son & Nalbant, 2003
 Cobitis hellenica Economidis & Nalbant, 1996
 Cobitis illyrica Freyhof & Stelbrink, 2007
 Cobitis jadovaensis Mustafić & Mrakovčić, 2008
 Cobitis kellei Erk'akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
 Cobitis keyvani Sabet, Yerli, Vatandoust, Özeren & Moradkhani, 2012
 Cobitis kurui Erk'akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
 Cobitis laoensis (Sauvage, 1878)
 Cobitis lebedevi Vasil'eva & Victor P. Vasil'ev, 1985
 Cobitis levantina Krupp & Moubayed, 1992
 Cobitis linea (Heckel, 1847)
 Cobitis longitaeniatus S. V. Ngô, 2008
 Cobitis lutheri Rendahl, 1935
 Cobitis macrostigma Dabry de Thiersant, 1872
 Cobitis maroccana Pellegrin, 1929
 Cobitis matsubarai Okada & Ikeda, 1939
 Cobitis megaspila Nalbant, 1993

 Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 — Щипавка сибірська
 Cobitis melanoleuca gladkovi Victor P. Vasil'ev & Vasil'eva, 2008
 Cobitis melanoleuca melanoleuca Nichols, 1925
 Cobitis meridionalis S. L. Karaman, 1924
 Cobitis microcephala Y. X. Chen & Y. F. Chen, 2011
 Cobitis multimaculata Y. X. Chen & Y. F. Chen, 2011
 Cobitis narentana S. L. Karaman, 1928
 Cobitis nuicocensis V. H. Nguyen & Vo, 2005
 Cobitis ohridana S. L. Karaman, 1928
 Cobitis pacifica I. S. Kim, J. Y. Park & Nalbant, 1999
 Cobitis paludica (de Buen, 1930)
 Cobitis phongnhaensis S. V. Ngô, 2008
 Cobitis pontica Vasil'eva & Victor P. Vasil'ev, 2006
 Cobitis puncticulata Erk'akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
 Cobitis punctilineata Economidis & Nalbant, 1996
 Cobitis rhodopensis Vassilev, 1998
 Cobitis rossomeridionalis Vasil'eva & Victor P. Vasil'ev, 1998
 Cobitis satunini Gladkov, 1935
 Cobitis shikokuensis Suzawa, 2006
 Cobitis simplicispina Hankó, 1925
 Cobitis sinensis Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874
 Cobitis splendens Erk'akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
 Cobitis squataeniatus S. V. Ngô, 2008
 Cobitis stephanidisi Economidis, 1992
 Cobitis striata Ikeda, 1936
 Cobitis strumicae S. L. Karaman, 1955
 Cobitis taenia Linnaeus, 1758
 Cobitis takatsuensis Mizuno, 1970

 Cobitis tanaitica Băcescu & R. Mayer, 1969 — Щипавка танайська
 Cobitis taurica Vasil'eva & Victor P. Vasil'ev, Janko, Ráb & Rábová, 2005
 Cobitis tetralineata I. S. Kim, J. Y. Park & Nalbant, 1999
 Cobitis trichonica Stephanidis, 1974
 Cobitis turcica Hankó, 1925
 Cobitis vardarensis S. L. Karaman, 1928
 Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997
 Cobitis ylengensis S. V. Ngô, 2003
 Cobitis zanandreai Cavicchioli, 1965

Література

Джерела 
 

В'юнові
Роди риб